Ryasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryasjö, sjö i Varbergs kommun,  (13,2 ha)
Ryasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (8,54 ha)
Ryasjön (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (10,9 ha)
Ryasjön (Långaryds socken, Småland, 632872-134985), sjö i Hylte kommun,  (4,58 ha)
Ryasjön (Långaryds socken, Småland, 632900-135027), sjö i Hylte kommun, 
Ryasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn